Праздник орла отмечается преимущественно казахским населением Монголии. Итоговым событием праздника является соревнование беркутчи — охотников с беркутами.

Целью праздника служит демонстрация умения командовать птицей и добывать с её помощью дичь, а в более широком плане — прививание национальных традиций молодому поколению. Данное мероприятие весьма популярно среди иностранных туристов.

Проводится, в основном, на территории аймака Баян-Улгий на западе Монголии, иногда в окрестностях столицы Улан-Батора. Тем не менее, на праздник орла приезжают практически со всех аймаков страны.

Охота с орлами предваряется проведением разного рода национальных игр (скачки, кокпар и другие). После этого начинается основное действие, состоящее из этапов:
 подсадка — подчинение парящего беркута призывающей команде хозяина;
 притравливание — демонстрация способности беркута точно поражать привязанную цель;
 заключительный этап — взятие живого зверя, как правило, лисы или зайца.

Примечания

См. также 
 Охота с беркутом

Праздники Монголии